Cet article recense les tournées du groupe de bubblegum dance Aqua.

The Aqua World Tour (1997-1999)

Aquarius Tour (2001)

Goodbye to the Circus Tour (2008)

Back to 80’s Tour (2009/2010)

The Megalomania Tour (2011)

The Greatest Hits Australian Tour (2012/2014)

We Love the 90's (2017)

The Rewind Tour (2018 - 2019)

Life In Plastic Tour (2021-2022)

Setlist 
 Happy Boys And Girls
 Around The World
 My Oh My
 Playmate to Jesus
  Freaky Friday
 Barbie Girl
 I Am What I Am
 Viva Las Vegas
 My Mamma Said
 Doctor Jones
 Turn Back Time
 Cartoon Heroes 
 Back to the 80's
 Lollipop (Candyman)
 Roses Are Red

Notes et références